Windows Server 2003
Windows XP 64-bit Edition 2003
Windows Home Server
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Whistler Server